MAWS peut faire référence à :

Sigles 
 Maritime Airborne Warfare System.
 Missile Approach Warning System : Système de détecteurs de départ de missile